(née en 1965), écrivain et journaliste mexicaine ;
 Gwendolyn Lizarraga (1901-1975), entrepreneuse, féministe, éducatrice et femme politique bélizienne ;
 Héctor Lizárraga (né en 1966), boxeur mexicain ;
  (1748-1835), prêtre jésuite, écrivain ;
 Salvador Lizárraga Sánchez (1932-2021), clarinettiste, directeur musical et producteur musical mexicain.